

Botanica 
Arista – parte della pianta

Cinema 
Arista – personaggio secondario del film d'animazione Disney La sirenetta

Cucina 
Arista – taglio di carne del maiale, spesso utilizzato per arrosti nella cucina toscana (aromatizzato con pepe, aglio e rosmarino)

Geografia 
Nanacamilpa de Mariano Arista  – comune del Messico

Musica 
Arista Records – etichetta discografica 
Arista Nashville – casa discografica statunitense

Persone
Giovanni Battista Arista – vescovo cattolico italiano
Íñigo I Íñiguez Arista – primo re di Pamplona
Mariano Arista – politico e militare messicano
Titta Arista – celebre annunciatore radiofonico degli anni quaranta